Campionato asiatico per club 2009 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2009 – torneo pallavolistico maschile